Ковекан има више значења:

 Општина Ковекан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ковекан (Ковекан, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ковекан, Сан Мигел (Ковекан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику